De 58e editie van de meerdaagse wielerwedstrijd Ronde van het Baskenland vond plaats van 2 tot en met 7 april 2018. De ronde maakt deel uit van de UCI World Tour 2018. De Sloveen Primož Roglič won de wedstrijd, voor de Spanjaarden Mikel Landa en Jon Izagirre.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Klassementenverloop

Externe link
Officiële website

2018
Ronde van Baskenland
Ronde van Baskenland